

Física
 Observador quântico: Qualquer aparelho que pode fazer medição na mecânica quântica

Geometria
 Observador: Um dos elementos primordiais do sistema projetivo.

Militar
 Observador aéreo: Um militar apto a planejar e realizar observação ou de reconhecimento aéreo.
 "Spotter": Um militar responsável por direcionar o fogo de artilharia e morteiros.

Organizações internacionais
 Observadores da Assembleia Geral das Nações Unidas: São os Estados-membros, organizações, entidades e outros Estados que têm o direito de fala na Assembleia Geral.

Publicações
 Observador: Um jornal eletrónico e rádio português
 O Observador Constitucional: Foi um periódico do Primeiro Reinado publicado na cidade de São Paulo, no Brasil.
 O Observador Lusitano em Pariz: Foi um periódico publicado em Paris, na França.

Desambiguação